Der Arzt von Stalingrad steht für:
 Ottmar Kohler (1908–1979), deutscher Arzt, bekannt als „Der Arzt von Stalingrad“
 Der Arzt von Stalingrad (Roman), Roman von Heinz Günther Konsalik (1956)
 Der Arzt von Stalingrad (Film), deutsches Kriegsdrama von 1957